Моа:

 Моа — вымерший отряд бескилевых птиц. Обитали в Новой Зеландии. 
 Моа — остров в 90 км к северу от острова Терсди (Квинсленд, Австралия).
 Моа — река на западе Африки.